Valoració química, mètode d'anàlisi química quantitatiu que permet determinar la concentració d'una substància
 Valoració de Karl-Fischer, mètode de valoració química analítica
 Valoració complexomètrica, tipus d'anàlisi volumètrica
 Valoració (escacs), quantificació d'una partida, posició, o jugada en escacs
 Valoració (basquetbol), fórmula estadística que és utilitzada al bsquet per mesurar el rendiment dels jugadors